Музаффар ( — «Победитель») — арабское имя, однокоренное с именами Зафар и Зафарулла. Синонимичные имена: Виктор, Никита, Мансур, Фавзи, Галиб, Пируз.

Персоналии
 Музаффар — бухарский эмир.
 Музаффар Али — персидский художник.
 Адиль-Герей I Музаффар — Тарковский шамхал.
 Шукор, Шейх Музафар — малайзийский космонавт.
 Музаффариды — династия правителей Ирана.
 Мозафереддин-шах Каджар
 Музаффар — один из сыновей хана Ахмата
 Шарафуддин аль-Музаффар ат-Туси (1135—1213) — среднеазиатский математик и астроном.

Топонимы
 Музаффарабад
 Музаффаргарх
 Музаффарпур
 Музаффарнагар

Литература 
 Имя и история. А. Гафуров. 1987

Арабские имена